Сала́т из апельсинов (), или Салат из апельсинов по-сицилийски () — традиционное блюдо сицилийской кухни. Подаётся в качестве закуски, гарнира или десерта.

Ингредиенты 
Для приготовления традиционного салата из апельсинов по-сицилийски необходимы следующие компоненты: 2 кровавых апельсина, 1 лук белый или красный (можно шалот), 1 фенхель, 1 чайная ложка свежего или ½ чайная ложка сушёного розмарина, 4 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка белого винного уксуса, 100 грамм маслин, несколько листиков мяты, соль и чёрный перец по вкусу.

Способ приготовления 
Нарезанный тонкими дольками лук некоторое время замачивается в холодной воде, чтобы снизить вкус горечи. Затем мелко нарезаются мягкие слои фенхеля. Нарезанные фенхель и лук, с очищенными от кожуры и белой плёнки дольками апельсина, маслинами и измельченным розмарином укладывают в салатницу. Затем поливают соком из другого апельсина и смешивают всё с оливковым маслом и белым винным уксусом. Солят, добавляют чёрный перец и листики мяты.

Вариации 
Если готовится десерт, то вместо соли и чёрного перца, добавьте сахарный песок. Тогда к салату подаётся чай, желательно с бергамотом. В качестве гарнира салат подаётся к мясу и рыбе. Салаты из апельсинов есть и в испанской кухне, например, ремохон и малагский салат, но при их приготовлении используют другие ингредиенты.

Примечания

Источники 
 
 

Сицилийская кухня
Фруктовые салаты
Блюда из цитрусовых
Апельсины